Gabriele Brunelli (scultore)
Gabriele Brunelli (botanico)